Осрик (король Дейры)
 Осрик (король Нортумбрии)
 Осрик (король Суссекса)
 Осрик (король Хвикке)